Make Me Feel – singolo dei Galantis e East & Young del 2016
 Make Me Feel – singolo di Janelle Monáe del 2018
 Makes Me Feel – singolo dei Devotion del 1994